Эдинбу́рг ( ,  ) — столица Шотландии (с 1437 года) и второй по величине её город. 

Административный центр округа Сити-оф-Эдинбург. Население Эдинбурга в 2019 году составляло 524,9 тыс. человек. Является седьмым по величине городом Соединённого Королевства. Расположен на восточном побережье Шотландии (территория Среднешотландской низменности), на южном берегу залива Ферт-оф-Форт. Районы Эдинбурга — Старый город и Новый город — в 1995 году были занесены ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

Этимология 
С VI века известен как замок-крепость бриттской королевской семьи Эйдин (Eidyn). В начале VII века замок захвачен англами, которые к его фамильному названию добавили burh — «замок, крепость», образовав Eidynburh — «замок Эйдин».

География 
Эдинбург славится своим живописным положением на трех прибрежных холмах, отрогах , между  и горой Трон Артура (251 м.), спускающейся к западу от Эдинбурга крутыми склонами (Салисбери-Крэг). Центр города делится на южную, старинную, с очень узкими улицами, часть и на новую часть, которая застраивалась по плану с 1768 года. Овраг, разделяющий обе части города (бывшее озеро Лох-Нор), превращён в парк. В центре города на Замковой скале в юго-западном углу огромного парка расположен Эдинбургский замок; с замка открывается живописный вид на море и город. На восточной окраине города находится дворец Холируд.

От крупнейшего шотландского города Глазго Эдинбург отделяют 74 км, а до Лондона расстояние составляет 648 км.

История 

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона указано Эдинбург ранее древнеримская военная стоянка в Британии — Алата-Кастра (Alata-castra). А первое письменное упоминание о поселении вокруг крепости как о городе относится к 1124 году, когда указом короля Давида I в Эдинбурге была основана церковь Святого Креста. Обращение к получателям в королевской грамоте на латыни гласит: Ecclisie Sancte Crucis Edwinesburgensi, и такая форма названия города может свидетельствовать о том, что в то время существовало убеждение в происхождении названия от имени короля Эдвина. Как бы то ни было, в хартии короля Вильгельма I Льва от 1170 года упоминается другое именование города — Edenesburch.

Эдинбург начал быстро расти в XII веке, когда Давид I Святой перевёл королевский двор из Данфермлина в Эдинбургский замок, а после возникновения в XIII веке парламента Шотландии за ним окончательно закрепился статус столицы. В царствование Марии Стюарт королевский двор размещался в эдинбургском дворце Холирудхаус, а когда в 1603 году трон перешёл к Якову VI, последовал за королём в Лондон. После того, как в 1707 году парламент Шотландии был упразднён, значение Эдинбурга в политическом отношении несколько уменьшилось, однако культурная жизнь города продолжала процветать и достигла наивысшего расцвета в эпоху Просвещения, когда здесь жили и работали многие выдающиеся ученые и философы того времени.

В середине XIX века произошёл резкий прирост населения Эдинбурга, в основном за счет эмигрантов из Ирландии, бежавших от «ирландского картофельного голода». 

Сегодня Эдинбург — один из наиболее процветающих в экономическом отношении регионов Великобритании. Экономический подъём произошёл в 1999 году, когда был восстановлен парламент Шотландии, после чего в городе было образовано большое количество правительственных учреждений, и в связи с этим начался рост занятости населения. В настоящее время уровень безработицы в Эдинбурге один из самых низких в стране. Население города постепенно увеличивается, главным образом за счет притока эмигрантов из других стран, в меньшей степени — благодаря переезжающим в Эдинбург жителям других районов Великобритании.

Климат 
Для Эдинбурга, равно как и в целом для Шотландии, характерен умеренный морской климат — относительно мягкий, несмотря на то, что город расположен на довольно высокой северной широте. По сравнению с лежащими на той же широте Москвой и Лабрадором (Ньюфаундленд), зимы в Эдинбурге достаточно тёплые, с температурой, редко опускающейся ниже 0 °C. Летом в Эдинбурге сохраняется относительно прохладная погода с температурой, не превышающей 23 °C. Также для Эдинбурга характерные частые ливни (количество осадков более-менее равномерно распределяется по месяцам) и юго-западный ветер. В октябре и марте значительное влияние на погоду в городе оказывают атлантические циклоны — так называемые .

Такие климатические особенности обусловлены географическим расположением Эдинбурга — город стоит на побережье, поэтому погода формируется за счёт воздушных потоков со стороны Северного моря.

Население 
По результатам переписи численность населения Эдинбурга в 2001 году составила 430 930 чел. В 2005 году это число, по оценке Главного департамента записи актов гражданского состояния Шотландии, возросло до 457 830 чел., 48 % (220 094 чел.) из которых составляют мужчины и 52 % (237 736 чел.) — женщины. На момент оценки в 2010 году, в Эдинбурге проживают 486 120 чел., из них 235 249 мужчин и 250 871 женщин.

По данным переписи населения 2001 года, в округе Сити-оф-Эдинбург проживало 507 170 человек, из которых 459 366 человек проживали в пределах города Эдинбург.

В Эдинбурге больше процент жителей в возрасте от 16 до 24 лет, чем в среднем по Шотландии, но ниже процент пожилых людей и детей дошкольного возраста. Более 95 % населения относят себя к белым, 1,6 % составляют китайцы, 0,8 % — индусы. В 2001 году 22 % процента населения Эдинбурга родились за пределами Шотландии, из них 12,1 % — в Англии. Вследствие расширения ЕС в 2004 году, в городе поселилось большое количество мигрантов из Польши, Литвы и Латвии, большинство из них работает в сфере обслуживания.

Религия 
У пресвитерианской церкви Шотландии большее количество приверженцев, чем у любого другого вероисповедания. В 2010 году в состав эдинбургской пресвитерии входило 83 прихода. Самая известная церковь — Собор Святого Эгидия, который является покровителем города.

Центр ислама в Эдинбурге — Соборная мечеть. Она была открыта в поздних 1990-х, строительство финансировал Король Саудовской Аравии Фахд. В городе есть и другие мечети.
Первые записи о присутствии евреев в Эдинбурге относятся к позднему XVIII веку. Ортодоксальная синагога Эдинбурга была открыта в 1932 году.
Буддизм в Эдинбурге представлен последователями Тхить Нят Хань, Тхеравады (монастырь на Слэйтфорд-роуд), Чистой земли, Сото-сю (монастырь в Портобелло) и другими направлениями.
В Эдинбурге также есть последователи веры Бахаи, Теософского общества, и небольшое число практикующих язычников.

Экономика 

Эдинбург — один из наиболее процветающих в экономическом отношении регионов Великобритании. Экономический подъём произошёл в 1999 году, когда был восстановлен Парламент Шотландии, после чего в городе было образовано большое количество правительственных учреждений, и в связи с этим начался рост занятости населения. В настоящее время уровень безработицы в Эдинбурге — один из самых низких в целом по стране, а степень обеспечения населения рабочими местами — одна из самых высоких. Население Эдинбурга постепенно увеличивается, главным образом за счет притока эмигрантов из других стран и в меньшей степени благодаря переехавшим в Эдинбург жителям других регионов Великобритании.

Наиболее развитый сектор экономики Эдинбурга — это сфера услуг, а именно туризм, банковское дело, образование и развитие высоких технологий. В 1695 году решением Парламента Шотландии был основан национальный Банк Шотландии. В настоящее время он входит в состав холдинговой компании HBOS, головной офис которой находится в Эдинбурге. Королевский банк Шотландии был основан королевским указом в 1747 году и сейчас занимает пятое место в мировом рейтинге рыночной капитализации. Эдинбург является вторым по величине (после Лондона) экономическим центром Великобритании и пятым в целом по Европе.

Исторически офисы многих компаний были расположены в Новом городе и в центре Эдинбурга, но с течением времени деловая жизнь переместилась в другие районы. Так, к западу от центра города по проекту архитектора Терри Фаррелла был создан деловой центр Exchange business district — место дислокации инвестиционных и финансовых корпораций, таких как Scottish Widows, Standard Life, Clydesdale Bank и Baillie Gifford. Кроме того в западной части города неподалёку от аэропорта Эдинбурга находится Эдинбургский парк — деловая парковая зона, на территории которой расположены офисы Королевского банка Шотландии, банка HSBC и холдинговой компании HBOS.

Одной из традиционно развитых областей экономики Эдинбурга является пивоварение. После закрытия в 2005 году пивоварен Fountainbridge brewery, крупнейшей пивоваренной компанией города стала Caledonian Brewery. Кроме того в Эдинбурге находится головной офис пивоваренной компании Scottish & Newcastle, одной из крупнейших в мире.

Другая важная область экономики Эдинбурга — туризм. Эдинбург является самым популярным туристическим направлением Шотландии. Пик туристической активности приходится на летние месяцы, когда в Эдинбурге проходит фестиваль искусств, приносящий городу до 100 млн фунтов стерлингов ежегодной прибыли, и на начало года, когда в городе происходит масштабное празднование Хогманея (Hogmanay) — шотландского Нового года.

Кроме того, значительный вклад в экономику города приносит деловой туризм, а также проведение различных встреч на мировом уровне, научных и дипломатических конференций, спортивных мероприятий и чемпионатов, музыкальных и театральных фестивалей. Так, в 2003 году в Эдинбурге проводилась церемония вручения премий MTV Europe Music Awards, результатом которой стал резкий скачок местной экономики.

Транспорт 

Эдинбург — главный транспортный узел и центр железнодорожного сообщения западно-центральной Шотландии.

Автобус — основной пассажирский транспорт Эдинбурга. Главные автобусные компании — Lothian Buses и First Bus. В 2007 году утверждено возобновление трамвайного сообщения, прекращенного в 1956 году. Начавшееся в 2008 году строительство, сопряженное с многочисленными задержками и проблемами с финансированием, по нынешнему плану (на 2012 год) в 2014 году соединило аэропорт с площадью Сэнт-Эндрю в центре города. 31 мая в столице Шотландии было возобновлено трамвайное сообщение. Первый состав отправился из центра Эдинбурга в сторону аэропорта спустя 6 лет после начала строительства линии.

На возведение трамвайной линии был затрачен 521 млн GBP, что почти вдвое больше, чем было заложено в бюджет изначально. Новая линия соединила основные точки Эдинбурга с аэропортом. Стука трамвайных колес шотландская столица не слышала долгих 58 лет.

Изначально линия разрабатывалась для жителей города, но в итоге она станет отправной точкой новой транспортной системы Эдинбурга. Трамвайная ветка общей протяженностью 14 км имеет 15 остановок, составы курсируют каждые 8-15 минут в зависимости от времени суток. Стоимость одной поездки для взрослого составляет 1,50 GBP, до аэропорта — 5 GBP. 

Вокзал Эдинбург-Уэверли — главная железнодорожная станция Эдинбурга. Проходящая через неё железнодорожная линия East Coast Main Line соединяет город с Лондоном, Данди, Абердином и другими городами Великобритании. Неподалёку от вокзала оканчивает свой маршрут шоссе A1 — самая длинная нумерованная дорога Великобритании.

В Эдинбурге функционирует аэропорт — восьмой по величине международный аэропорт Великобритании, — который обслуживает международные и местные рейсы, соединяющие город с многими городами Великобритании и Европы. Расположен в 13 км к западу от центра города.

Туризм 
В августе здесь проводится крупнейший в мире ежегодный Эдинбургский фестиваль. В это время население города из-за наплыва туристов удваивается. Эдинбург привлекает около 13 млн туристов ежегодно и является вторым по популярности (после Лондона) туристическим направлением Соединённого королевства.

Культура 
Эдинбургская центральная библиотека, открытая в 1890 году.

Музеи 
 Национальный музей Шотландии — главный музей Эдинбурга.
 Музей писателей — экспозиция музея посвящена жизни и творчеству великих шотландских писателей и поэтов (сэра Вальтера Скотта, Роберта Бернса, Роберта Льюиса Стивенсона и других)
 Музей детства — в музее собрана большая коллекция детских игрушек (от кукол до трехколесных велосипедов) со всех частей света.
 Музей Эдинбурга — экспозиция музея иллюстрирует историю Эдинбурга от древности до наших дней.
 Тупик Мэри Кинг — музеифицированная подземная улица XVII века в Старом городе, замурованная в ходе строительства нового здания городской администрации в XVIII веке и вскрытая лишь в начале 2000-х.
 «Камера-обскура и мир иллюзий» — музей в центральной части Старого города, на Королевской Миле, основным экспонатом которого является огромная действующая камера-обскура XIX века.
 Шотландский центр наследия виски — музей шотландского виски.
 Королевская яхта «Британния»

Галереи 

 Национальная галерея Шотландии — старейшая в регионе картинная галерея. Расположена в самом центре Эдинбурга на стыке границ Старого и Нового города. В галерее представлена богатейшая коллекция европейской живописи и скульптуры, которая охватывает значительный период, начиная с эпохи Возрождения и до эпохи постимпрессионизма, и включает в себя полотна Вермеера, Рубенса, Тициана, Тинторетто, Ван Дейка, Эль Греко, Рембрандта, Ватто, Гейнсборо, Моне, Гогена, Писсаро, Сезанна и других великих художников.
 Национальная портретная галерея Шотландии — экспозиция галереи состоит из портретов знаменитых шотландцев (правителей, национальных героев, поэтов, революционеров и других исторических личностей)
 Национальная галерея современного искусства Шотландии — эта основанная в 1960 году галерея первоначально располагалась в павильоне на территории Королевского Ботанического сада и представляла посетителям довольно скромную экспозицию. В настоящее время коллекция галереи насчитывает более 5000 объектов искусства самых разнообразных жанров — от живописных полотен до видеоинсталляций.

Храмы 
 Собор святого Джайлса
 Соборная мечеть

Фестивали 

Эдинбург является «домом» для трёх с лишним десятков различных фестивалей и празднеств, наиболее известными из которых являются:
 Эдинбургский международный фестиваль
 Эдинбургский международный кинофестиваль — проводится ежегодно начиная с 1946 года.
 Эдинбургский международный книжный фестиваль — проводится ежегодно начиная с 1983 года, проходит во второй половине августа.
 Эдинбургский Фриндж — один из самых больших и знаменитых фестивалей искусств мира, привлекающий зрителей из разных стран. По традиции открывается костюмированным шествием по главной улице города — Королевской миле. В течение трех недель город становится сплошным феерическим зрелищем: в театрах, клубах, пабах, школах и на улицах играют более 1500 спектаклей, концертов, шоу и представлений. Проходит с 9 по 31 августа.
 Эдинбургский парад военных оркестров — проводится ежегодно начиная c 1950 года, проходит в первые три недели августа. В грандиозном музыкально-театральном представлении принимают участие военные оркестры разных стран мира, барабанщики, волынщики, процессии акробатов и чирлидеров.
 Празднование дня Хогманай.

Разное 
 Королевский ботанический сад Эдинбурга

Образование

Университеты и колледжи 
Эдинбургский университет, крупнейшее высшее учебное заведение Шотландии, был основан указом короля Якова I в 1583 году, являясь таким образом четвёртым по дате основания в Шотландии — после Сент-Эндрюсского университета, университета Глазго и Абердинского университета. В 1506 году и 1681 году были основаны соответственно Эдинбургский королевский хирургический колледж и Эдинбургский королевский медицинский колледж, также по указу короны.

В 1760 году в городе появилась Эдинбургская академия художеств, в 1907 году получившая статус института и новое название — Эдинбургский колледж искусств. Университетский колледж королевы Маргарет, названный в честь Св. Маргариты Шотландской, жены короля Малкольма III, был основан в 1875 году и первоначально был рассчитан исключительно на обучение женщин.

В 1821 году в городе была открыта школа технического обучения рабочей молодежи, которая позднее получила статус университета и была переименована в честь шотландского изобретателя-механика Джеймса Уатта в университет Хериот-Ватта. Университет Непера, названный именем шотландского математика Джона Непера ранее был колледжем (основан в 1964 году) и получил статус университета в 1992 году. Одной из ведущих бизнес-школ является Эдинбургская бизнес-школа.

Спорт 
Эдинбург — родина футбольных клубов «Хиберниан» — Hibernian, сокращенно Hibs — и «Харт оф Мидлотиан» — Heart of Midlothian, в переводе «Сердце Мидлотиана», сокращенно Hearts. Оба клуба входят в состав шотландской Премьер-лиги. «Хиберниан» играет на стадионе «Истер Роуд» в Лите, «Харт оф Мидлотиан» — на эдинбургском стадионе «Тайнкасл».

В 2008 году прошёл чемпионат мира по кроссу.

Достопримечательности

Архитектура 
Благодаря высокой архитектурной и исторической ценности центральная часть Эдинбурга была в 1995 году внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Территория включает в себя Старый город со средневековой архитектурой и постройками периода шотландской Реформации, Новый город, возникший в результате расширения границ города в XVIII веке, с неоклассической архитектурой, и северную часть Вест-Энда, отличающуюся целостной застройкой в викторианском стиле.

Одним из главных туристических объектов является собор святого Джайлса, главная пресвитерианская церковь Эдинбурга.

Эдинбургский замок 
Эдинбургский замок, расположенный в центре города на Замковой скале, заметно возвышается над Эдинбургом. Замок был построен в Средние века, старейшее из сохранившихся зданий, Часовня Святой Маргариты, датируется ранним XII веком. Замок оставался королевской резиденцией вплоть до объединения Шотландии и Англии в 1603 году. С XVII века замок был отдан под военную базу, а также тюрьму. В XIX веке Эдинбургский замок был отреставрирован и теперь является историческим памятником. Сейчас замок знакомит посетителей прежде всего с военной историей Эдинбурга. В нём расположился Национальный военный музей Шотландии, множество бывших военных построек и оборонительных сооружений, одна из крупнейших пушек мира Mons Meg. Ежедневным аттракционом на территории замка является Часовая пушка. На эспланаде перед замком ежегодно проводится Королевский эдинбургский парад военных оркестров.

Королевская Миля 
Одной из главнейших достопримечательностей города является Королевская Миля — череда средневековых улиц и прилегающих к ним тупиков, проходящих сквозь Старый город с Эдинбургским замком и собором Хаб к Холирудскому дворцу. До расширения города в XVIII веке Королевская Миля находилась в черте городских стен и, будучи густо заселенной, считалась неблагополучной частью Эдинбурга. Так, в XIX веке неподалёку от Королевской Мили происходили знаменитые Уэст-портские убийства. Многочисленные тупики, к примеру, Тупик Мэри Кинг, до сих пор хранят истории прошлых веков. Сейчас на Миле находятся музеи (Камера Обскура, Музей виски, Музей детства, Музей народной истории), Собор святого Джайлса, сувенирные магазины. Вблизи Королевской Мили находится район Грассмаркет со множеством пабов и ночных клубов.

Эдинбург в массовой культуре

Литература 
В Эдинбурге и его окрестностях происходят основные события романа Вальтера Скотта «Эдинбургская темница».

В Эдинбурге происходят действия многих романов Ирвина Уэлша, например «На игле», «Дерьмо», «Клей», «Порно», «Героинщики»

Кино 
Некоторые фильмы, действие которых происходит в Эдинбурге:

 1994 — «Неглубокая могила», режиссёр Дэнни Бойл, в главной роли Юэн Макгрегор.
 1996 — «Джуд», режиссёр Майкл Уинтерботтом, в главной роли Кейт Уинслет. Снимался в центре города.
 1996 — «На игле», режиссёр Дэнни Бойл, в ролях Юэн Макгрегор и другие. Фильм снят по роману эдинбуржца Ирвина Уэлша. Большая его часть снималась в городе (в том числе «самый грязный туалет Шотландии»), а сцена, в которой Рентон с приятелями смотрят на проезжающие поезда, была снята на пустоши Раннох-Мур.
 1998 — «Кислотный дом», режиссёр Пол Макгиган. Снимался в Эдинбурге и Глазго.
 2003 — «Молодой Адам», режиссёр Дэвид Маккензи, в ролях Юэн Макгрегор и Тильда Суинтон. Снимался в Эдинбурге и Глазго.
 2010 — «Иллюзионист», режиссёр Сильвен Шоме, главные роли озвучивали Жан-Клод Донда и Эйлид Ранкин. Значительная часть сюжета разворачивается в Эдинбурге 1950-х годов.
 2011 — «Один день», режиссёр Лоне Шерфиг, в главных ролях Джим Стёрджес и Энн Хэтэуэй.
 2012 — «Облачный атлас», режиссёры Том Тыквер, Энди Вачовски, Лана Вачовски
 2013 — «Грязь», режиссёр Джон С. Бейрд.
 2013 — «Sunshine on Leith»
 2011—2014 — Преступления прошлого / Case Histories (Сериал), Режиссёр: Марк Джобст, Билл Андерсон, Дэн Зефф.

Города-побратимы 
Эдинбург является городом-побратимом следующих городов:
 : Мюнхен (нем. München) (1954)
 : Ницца (фр. Nice) (1958)
 : Флоренция (итал. Firenze) (1964)
 : Данидин (англ. Dunedin, маори Ōtepoti) (1974)
 : Ванкувер (англ. Vancouver) (1977)
 : Сан-Диего (англ. San Diego) (1977)
 : Сеговия (исп. Segovia) (1985)
 : Сиань (кит. 西安, пиньинь Xī'ān) (1985)
 : Киев (укр. Київ) (1989)
 : Ольборг (дат. Aalborg) (1991)
 : Префектура Киото (яп. 京都府) (1994)
 : Краков (польск. Kraków) (1995)
 : Санкт-Петербург (1995)

Фотографии

Известные уроженцы 
Родившиеся в Эдинбурге

См. также 
 Великий эдинбургский пожар

Примечания

Литература 
 Воронихина Л. Н. Эдинбург. Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1974. 255 с. (Города и музеи мира).
 
 Фрай М. Эдинбург: история города. М.; СПб., 2011. 605, [2] с., [8] л. ил. ISBN 978-5-699-48209-2.

Ссылки 

 Путеводитель по городу EdinburghGuide.com
 Обзорный сайт всех фестивалей Эдинбурга